Cladosarsia är ett släkte av nässeldjur. Cladosarsia ingår i familjen Cladosarsiidae. 

Cladosarsia är enda släktet i familjen Cladosarsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cladosarsia